Si dicono organi analoghi quegli organi di specie diverse che hanno la stessa funzione, ma diversa origine embrionale ed evolutiva.
Un piccolo esempio di organi analoghi sono le ali di un uccello e di un insetto. Esse hanno la stessa funzione, ma origine embrionale (e quindi evolutiva) completamente diversa. Si differenziano dagli organi omologhi, che hanno invece stessa origine, ma possono avere funzioni diverse.
L'analogia tra organi con diversa origine può portare a fenomeni di convergenza evolutiva.

Anatomia comparata

Si dicono organi analoghi quegli organi di specie diverse che hanno la stessa funzione, ma diversa origine embrionale ed evolutiva. Un classico esempio di organi analoghi sono le ali di un uccello e di un insetto. Esse hanno la stessa funzione attuale, ma origine embrionale (e quindi evolutiva) completamente diversa. Si differenziano dagli organi omologhi, che hanno invece stessa origine, ma possono avere funzioni diverse. Un esempio di organi omologhi sono le zampe della rana e le ali di un piccione oppure le ali di pipistrello e le zampe della tartaruga.